Pedemonte bezeichnet:
 Pedemonte (Venetien), Gemeinde in der Provinz Vicenza, Region Venetien, Italien
 Terre di Pedemonte, Subregion im Onsernonetal und Name einer Fusionsgemeinde im Kanton Tessin, Schweiz
 Pedemonte TI, gescheitertes Fusionsprojekt

Pedemonte ist der Familienname folgender Personen:
 Eduardo Pedemonte (* 2003), guamischer Fußballspieler
 Elena Pedemonte (* 1952), italienische Schauspielerin